Ádám Kósa – avvocato e politico ungherese
 Ferenc Kósa – regista e sceneggiatore ungherese
 László Kósa – calciatore e giocatore di calcio a 5 ungherese